Henry est une ancienne graphie française du prénom Henri, devenue patronymique. Il est également à l'origine de la forme anglaise Henry.

Patronyme 

 Aaron Henry (1999-), joueur américain de basket-ball ;
 Adrien Henry (1888-1963), officier et résistant français ;
 Alain Le Henry, scénariste français ;
 Albert Henry :
 Albert Henry (1910-2002), philologue romaniste belge ;
 Albert Henry (1878-1944), vétérinaire français ;
 Albert Royle Henry (1907-1981), homme politique des îles Cook ;
 Amandine Henry (1989-), footballeuse française ;
 
 André Henry (1865-1911), coureur cycliste belge ;
 André Henry (1934-), syndicaliste et homme politique français ;
 Andrée Henry (1931-2015), joueuse française de basket-ball ;
 April Henry (1959-), femmes de lettres américaine, auteure de roman policier et de roman pour adolescents ;
Arnaud Henry (Salas-Perez) (1982-) Prince Obolensky, rédacteur mode et créateur;
 Augustine Henry (1857-1930), botaniste ;
 Benjamin Tyler Henry (1821-1898), armurier américain ;
 Boris Henry (1973-), athlète allemand, spécialiste du lancer du javelot ;
 Buck Henry (1930-2020), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Caroline Henry (1972-), journaliste et présentatrice de télévision française ;
 Charles Henry (1859-1926), bibliothécaire et polygraphe français ;
 Chloé Henry (1987-), athlète belge ;  
 Derrick Henry (1994-), joueur américain de football américain ;
 Desirèe Henry (1995-), athlète britannique ;
 Dwight Henry (1963-), acteur américain ;  
 Edme Henry (1760-1841), homme d'affaires et député bas-canadien ;
 
 Edmond Henry (1839-1905), homme politique français ;
 Edmond Henry (1910-1972), chirurgien français ;
 
 Émile Henry, entreprise française de poterie culinaire ;   
 Émile Henry (1872-1894), militant anarchiste français, condamné à mort et exécuté ;
 Emmaline Henry (1928-1979), actrice américaine ;
 Ernest Henry (1885-1950), ingénieur automobile (motoriste) ;
 Ernest Henry nageur australien
 
 Frank Henry (1891-1914), coureur cycliste français ;
 Frank Henry (1909-1989), cavalier américain ;
 Frank Henry (né en 1960), ancienne figure du grand banditisme, écrivain, scénariste, réalisateur, parolier et musicien ;
 Frédéric Henry, auteur français de jeu de société ;
 Fortuné Henry (1821-1882), poète, membre la Commune de Paris ;
 Gale Henry (1893-1972), actrice américaine ;
 Geoffrey Henry (1940-2012), homme politique des îles Cook ;
 George Morrison Reid Henry (1891-1983), entomologiste ;
 Gilbert Henry (1920-2013), général de brigade ;
 Gilles Henry :
 Gilles Henry (1941-), écrivain et biographe française ;
 Gilles Henry, directeur de la photographie français ;
 Graham Henry (1946-), entraîneur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Hélène Henry (1891-1965), décoratrice française ;
 Henri-Louis Henry (1838-1905), homme politique suisse ;
 Hubert-Joseph Henry (1846-1898), officier français auteur de faux documents dans l'affaire Dreyfus ;
 Hunter Henry (1994-), joueur américain de football américain ;
 Jacques Henry (1942-2016), pilote de rallye automobile français ;
 Jacques-Victor Henry (1804-1820), prince royal d'Haïti ; 
 Jean Baptiste Henry (1770-1846), général de brigade français ;
 Jean-Michel Henry (1963-), ancien escrimeur français ;
 Jean-Pierre Henry (1757-1835), général de brigade français ;
 Joan Henry (1914-2000), auteure britannique ;
 Jodie Henry (1983-), nageuse australienne ;
 
 Joel Henry Ferziger (1937-2004), chercheur américain ;
 Joël Henry (1962-), footballeur français ;
 Jon Henry (1982-}, photographe américain ;
 Joseph Henry (1797-1878), physicien américain ;
 Joseph-Marie Henry (1870-1947), prêtre, botaniste et alpiniste valdôtain ;  
 Josué Henry de la Lindi (1869-1957), militaire belge ;   
 Judith Henry (1968-), actrice française ;
 Karine Henry (1971-), romancière française
 Karla Henry (1986-), mannequin philippin, Miss Terre 2008 ;
 Laurence B. Henry (1977-), peintre française ;
 Léo Henry (1979-), écrivain français de fantasy ;
 
 Louis Henry (1784-1836), danseur français ;
 Louis Henry (1834-1913), chimiste organicien belge ;
 Louis Henry (1853-1903), botaniste français ;
 Louis Henry (1911-1991), démographe français ;
 Lucien Henry (1850-1896), peintre et colonel de la Commune de Paris ;
 Ludovic Henry (1968-), cavalier français de dressage ;
 Marcel Henry (1926-2021), personnalité politique de Mayotte ;
 Marcelle Henry (1895-1945), résistante française ;
 Margaux Henry (1997-), céiste française ;
 Martha Henry (1938-2021), actrice canadienne ;
 
 Maurice Henry (1907-1984), poète français ;
 Maurice Henry (1919-2014), général de corps d'Armée français ;
 
 Abbé Michel Henry (1752-1829), prêtre catholique français ;
 Michel Henry (1922-2002), philosophe français ;
 Michel Henry (1928-2016), artiste peintre français ;
 Myke Henry (1992-), joueur américain de basket-ball ;
 Nicolas Henry (1996-), Un ingénieur français de talent, originaire du massif Vosgien;
 Noël-Étienne Henry (1769-1832), pharmacien et chimiste français ; 
 Paul-Pierre Henry (1848-1905), opticien et astronome français ;
 
 Patrick Henry (1736–1799), révolutionnaire américain ;
 Patrick Henry Bruce (1881-1936), peintre américain ;
 Patrick Henry Cronin (1846-1889), nationaliste irlandais
 Patrick Henry (1953-2017), criminel français dont le procès fut celui de la peine de mort en France ;
 Patrick Henry (1972-), pilote de rallye automobile français ;
 Philippe Henry (1971-), homme politique belge ;
 
 Pierre Henry-Larivière (1761-1838), député du Calvados ;
 Pierre-Henry (1924-2015), peintre figuratif français ;
 Pierre Henry (1927-2017), compositeur français ;
 Pierre Henry (1955-), directeur de France terre d'asile ;
 Prosper-Mathieu Henry (1849-1903), opticien et astronomes français ;
 
 Robert Henry (1718-1818), historien écossais ;
 Sara J. Henry, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Shifty Henry (1921-1958), musicien américain ;
 Sue Henry (1940-), femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Symon Henry, artiste multidisciplinaire québécois ;
 Thierry Henry (1977-), footballeur français ;
 Thomas Henry :
  (1734-1816), chirurgien et apothicaire britannique ;
 Thomas Henry (1766-1836), peintre et mécène français ;
 Thomas Henry (1994-), footballeur français ;
 Travis Henry (1968-), joueur de football américain ;
 Vaast Barthélemy Henry (1797-1884), curé de Quarré-les-Tombes, historien français ;
 
 Victor Henry (1832-1896), journaliste catholique belge ;
 Victor Henry (1850-1907), linguiste français ;
 
 William Henry de Grande-Bretagne (1743–1805),  de Gloucester et Édimbourg, membre de la famille royale britannique ;
 William Henry (1775-1836), chimiste britannique ;
 William Henry (1914-1982), acteur américain ;
 Xavier Henry (1991-), joueur de basket-ball américain ;
 
 Yves Henry (1875-1966), agronome français, inspecteur général de l'Agriculture aux Colonies ;
 Yves Henry (1899-1970), homme politique, député, conseiller de la République français ;
 Yves Henry (1938-), haut fonctionnaire français ;
 Yves Henry (1959-), pianiste classique français.

Pseudonyme 

 
 Gloria Henry (1923-2021), actrice américaine ;
 Gloria Hendry (1949-), parfois créditée Gloria Henry, actrice américaine ;

Prénom 
 Henry de Sussex (1984- ), fils du prince de Galles, communément appelé prince  ;

Élément de toponyme 

 Henry, une rivière de Nouvelle-Zélande ;
 Fontaine-Henry, commune française du département du Calvados ;
 Henry, municipalité américaine du Dakota du Sud ;
 Henry, une ville du comté de Marshall dans l'Illinois ;
 Henry, une municipalité américaine située dans le comté de Henry au Tennessee ;
 La pointe à Henry, cap de Saint-Pierre-et-Miquelon (France) ;
 Le site archéologique de l'Anse-à-Henry, proche de la pointe à Henry ;
  ;
 Lake Henry, ville du Minnesota.

Sciences et techniques 
 Henry, une unité utilisée en électromagnétisme
 Droite de Henry, une méthode graphique pour ajuster une distribution gaussienne à celle d'une série d'observations
 Loi de Henry ou Constante de Henry, en thermodynamique des solutions
 Henry, un cratère lunaire
 Henry Frères, un cratère lunaire
 Henry, un cratère martien

Œuvres 

 , plusieurs œuvres ;
 Henry, une bande dessinée de Carl Anderson publiée de 1932 à 1995 ;
 Henry, film français de Kafka et Pascal Rémy, sorti en 2010 ;
 Henry, film italien d'Alessandro Piva sorti en 2011 ;
 Henry, court métrage québécois de Yan England sorti en 2011.

 Acronyme 

HENRY peut désigner :
 High earners not rich yet'', terme anglophone définissant les personnes aux hauts revenus, mais pas encore riches.

Chansons 
 Voir les chansons francophones dont le titre contient le prénom Henry.

Voir aussi 
 Liste des noms de famille les plus courants en France
 Étymologie des patronymes français

Acronyme
Patronyme français
Patronyme anglais